Orma peut désigner : 
 les Orma, un peuple du Kenya
 l'orma, une langue couchitique
 l'ORMA : Ocean Racing Multihull Association, qui régit les compétitions nautiques entre voiliers multicoques de 60 pieds